Carlos Pérez (atleet) (1935), Spaans langeafstandsloper
 Carlos Pérez (gewichtheffer) (1938), Nicaraguaans gewichtheffer
 Carlos Pérez (Argentijns wielrenner) (1970), Argentijns wielrenner
 Carlos Pérez (handballer) (1971), Hongaars handballer
 Carlos Pérez (kanovaarder) (1979), Spaans kanovaarder
 Carlos Alberto Pérez Alcaraz (1984), Paraguayaans voetballer 
 Carlos Pérez (Spaans wielrenner), Spaans wielrenner
 Carlos Pérez (Chileens voetballer), Chileens voetballer
 Carlos Pérez (Colombiaans voetballer), Colombiaans voetballer
 Carlos Pérez (inline-skater), Colombiaans inline-skater
 Carlos Pérez (triatleet), Colombiaans triatleet